Maasberg (heuvel), een heuvel in Zuid-Limburg (Nederland)
 Julius Maasberg, Duits componist en dirigent